Kienlechner ist der Familienname folgender Personen:

 Sabina Kienlechner (* 1948), deutsche Essayistin, Tochter von Toni Kienlechner
 Toni Kienlechner (1919–2010), deutsche Journalistin, Schriftstellerin und Übersetzerin